Cu arte marțiale mixte (în engleză mixed martial arts , în acronim MMA ; uneori denumită în mod necorespunzător luptă liberă sau lipsă de bare și confundată cu valea tudo din care, totuși, derivă datorită Familiei Gracie  ) indică un contact sport de luptă complet, a cărui reglementare permite utilizarea tuturor tehnicilor sportive de arte marțiale ( karate , muay thai , brazilian Jiu Jitsu , judo ) și sporturilor de luptă ( lupte , Grappling , box , kickboxing ).

Istorie

Rădăcini ale artelor marțiale mixte 
Un pancratium roman , un eveniment reprezentat la Colosseum. Până la începutul Evului Mediu , statuile reprezentând marile pan-naziști antici erau răspândite în Roma și în alte orașe.

Pancrazio și istoria antică 
Rădăcinile artelor marțiale mixte sunt, în spirit, moștenitorii tradiției anticului pancratius grecesc. Vechii greci au introdus această disciplină în Jocurile Olimpice din 648 î.Hr. , în care nu numai boxul și lupta erau combinate, dar regulamentul permitea sportivilor să folosească toate tehnicile posibile pentru a învinge adversarul, chiar și cel mai brutal, atât de mult încât ciocnirea se afla la granița dintre disciplina sportivă și acțiunea de război. Pancratium s-a răspândit și în societatea romană  iar sportivii greci au luptat deseori pe arene. Ulterior, în 393 , împăratul Teodosie I a interzis sărbătorile păgâne, cum ar fi jocurile olimpice, prin edict, astfel încât disciplinele antice de luptă, cum ar fi jocurile de circ și pancratius în sine, au fost interzise. Prin urmare, amintirea sa s-a pierdut în Evul Mediu următor, chiar dacă este subiectul dezbaterii dintre cercetători dacă ar fi putut supraviețui într-o nișă limitată din cadrul societății bizantine .

Luptele mixte din 1900 
Un luptător chinez se pregătește să-și arunce adversarul în timpul unei competiții de tai di lei în China antică .

Până la secolul al XIX - lea nu există nici o veste de competiții de luptă sportive , cu utilizarea simultană a box și lupte tehnici, dar în coloniile din America de Nord practicanții în engleză din Lancashire de captură ca de captură poate , uneori , angajate în aproape nici reguli. Zicale dur și rostogoli.  În țările anglo-saxone, totuși, au început să organizeze întâlniri, în special în târguri și circuri, care implicau practicienii boxului englez împotriva Taekwondo sau luptători de diferite specialități. Aceste întâlniri erau cunoscute sub termenul de restricționat și erau mai degrabă spectacole de divertisment decât un adevărat sport.

În Statele Unite , prima luptă majoră dintre un boxer și un luptător în vremurile contemporane a avut loc în 1887, când John L. Sullivan , campionul mondial la boxe la greutate de atunci, a pășit în ring cu antrenorul său, campionul grec. William Muldoon și a fost doborât la pământ în două minute.  Următoarea luptă mediatizată a avut loc în următorul deceniu, când viitorul campion la categoria grea Bob Fitzsimmons l-a învins pe campionul european la lupte greco-romane Ernest Roeber . În 1936, Kingfish Levinsky și luptătorul profesionist Ray Steele s-au întâlnit pentru o provocare pe care Steele a câștigat-o în 35 de secunde.

Bartitsu 
La începutul secolelor al XIX -lea și al XX-lea , inginerul britanic Edward William Barton-Wright și-a adus contribuția la dezvoltarea sistemelor de luptă mixte. El a fost nu numai printre primii care au introdus studiul și practica disciplinelor orientale în Occident, dar după ce a petrecut mulți ani în Est și în special în Japonia , a dezvoltat ideea că cele mai bune elemente ale diferitelor arte marțiale ar putea fi combinate într-o singură disciplină eficientă pentru autoapărare într-o societate neînarmată. A fondat o artă marțială în care boxul, savatul , kōdōkan judo, jujitsu , schwingen și canne de combat au fuzionat, studiind activ atât lupta la distanță, cât și lupta apropiată, cu mâinile goale sau cu bețe, în picioare și pe pământ. Disciplina a fost numită bartitsu , îmbinându-și numele de familie cu termenul „ju-jitsu”. Bartitsu a fost prima artă marțială cunoscută care a combinat stilurile de luptă europene și asiatice.  În plus, Barton a organizat deseori întâlniri în Anglia  în care reprezentanții luptei europene și campionii japonezi s-au confruntat. Cu toate acestea, după moartea lui Barton, școala bartitsu a intrat în declin și a fost redescoperită abia în secolul următor.

Influența SUA 
Spre sfârșitul secolului al XIX-lea, întâlnirile de luptă inter-stil , cunoscute sub numele de Merikan , din argoul japonez pentru „ lupta americană”, s-au răspândit în Japonia. Meciurile Merikan l- au înfruntat pe un luptător asiatic, care nu putea lua decât jujitsu, împotriva unui occidental care putea să dea cu pumnul; practicienii de judo au început să preia în curând, descurajând interesul american pentru disciplină.

După Primul Război Mondial , luptele din Occident au urmat două linii principale. Pe de o parte, au existat așa-numitele competiții de „tragere”, cu lupte fizice care s-au încheiat cu înfrângerea adversarului; pe de altă parte, competițiile de „spectacol”, în care ciocnirile au urmat coregrafiilor transformându-se în adevărate spectacole, cu profesioniști care au fost sportivi și actori în același timp; din aceasta din urmă ar proveni atunci lupta profesională de astăzi.

La sfârșitul anilor șaizeci și începutul anilor șaptezeci ai secolului al XX-lea, conceptul de combinare a elementelor diferitelor arte marțiale a fost popularizat de Bruce Lee , odată cu introducerea lui jeet kune do . Lee credea că ar trebui folosite numai tehnici eficiente în luptă, din orice sursă provin:  Un luptător ar trebui să fie la fel de flexibil și adaptabil ca apa.  El a actualizat ceea ce Barton anticipase deja în Anglia cu ani mai devreme și l-a adus în centrul atenției în America de Nord și apoi, în consecință, în restul lumii.

Aceste idei au fost inspirația pentru consolidarea sistemului MMA actual, deși domeniul de aplicare este diferit: competiția competitivă pentru MMA, autoapărarea și lupta de stradă pentru Lee, care a respins în special confruntarea sportivă ca un scop în sine. Jeet kune do a fost, de asemenea, important pentru dezvoltarea sistemelor hibride de arte marțiale . În 2004, președintele UFC, Dana White, l- ar numi chiar pe Bruce Lee „tatăl artei marțiale mixte”, afirmând: „Dacă observați felul în care s-a antrenat Bruce Lee, felul în care a luptat și diferitele lucruri pe care le-a scris, a spus că perfectul stilul nu avea stil. Trebuie să iei un pic din ceva din toate. Iei lucrurile bune din fiecare disciplină diferită, folosești ceea ce funcționează și arunci restul. "

Mișcarea care a condus în cele din urmă la crearea scenelor de arte marțiale mixte americane și japoneze de astăzi provine din două subculturi interconectate și din două stiluri de luptă: jiu-jitsu brazilian și lupte de tragere . Primul a apărut în întâlnirile vale tudo din Brazilia, urmate mai târziu de spectacolele shooto din Japonia.

Spre sportul modern

Familia Gracie 
Practica vale tudo a început în anii ’20 ai secolului al XX-lea și a devenit faimoasă odată cu „ provocarea Gracie ” (sau provocarea Gracie ) instituită de Carlos Gracie și Hélio Gracie , continuată apoi de descendenții lor. Turneele din vale tudo erau lupte libere și foarte sângeroase, termenul în portugheză înseamnă de fapt „merită totul” și regulamentul interzicea doar mușcăturile, zgârieturile și degetele în ochi. În acest tip de competiție, două școli au excelat: școala de ju-jitsu din Gracie, precis, și cea de la Luta livre .  Jiu Jitsu brazilian a devenit rapid popular pentru eficiența sa, întrucât membrii familiei Gracie au predominat adesea în turnee. Hélio a devenit figura de referință, fiind șeful școlii și cel mai mare expert din familie.

În anii nouăzeci, nepotul său, Rorion Gracie, a emigrat în America, unde a deschis primele școli braziliene de Jiu Jitsu din Statele Unite și a organizat Campionatul Ultimate Fighting sau UFC, urmând regulile care erau deja din vale tudo . Prima ediție a avut loc pe 12 noiembrie 1993 și s-a născut ca un turneu cu opt participanți, fără greutate sau limite de timp, cu foarte puține reguli (fără degete în ochi, fără mușcături, lovituri la nivelul organelor genitale au fost doar amendate, tu ar putea da în mod liber capete și lovituri oponenților care au ajuns pe pământ etc ...), cu scopul de a compara maeștrii diferitelor discipline pentru a demonstra care este, în teorie, „arta marțială supremă”. Primele turnee au avut loc printr-o singură eliminare și oricine a câștigat finala a câștigat 50.000 de dolari. Fratele său Royce Gracie s-a remarcat prin câștigarea a trei dintre primele patru competiții, învingând trei concurenți în prima în mai puțin de cinci minute.  Familia Gracie a devenit o figură cheie în circuitul MMA și Royce, cu victoriile sale, a dat vizibilitate internațională acestei competiții, brazilianului Jiu Jitsu și reglementării vale tudo.

Antonio Inoki și lupta japoneză 
În Japonia, pe de altă parte, meciurile pro-wrestling bazate pe meciuri inter-stil, cunoscute sub numele de Ishu Kakutōgi Sen (異種 格 闘 技 戦, literalmente „sporturi de luptă eterogene”) au devenit populare cu Antonio Inoki în anii 1970 . Inoki a fost un elev al lui Rikidōzan , dar și al lui Karl Gotch, care a antrenat mulți luptători japonezi în lupta cu capturi. A promovat întâlniri numite Shoot Wrestling sau Shoot Fighting , în care s-au remarcat campioni precum Tatsumi Fujinami , Yoshiaki Fujiwara , Satoru Sayama (mai bine cunoscut sub numele de „Tiger Mask”), Masami Soranaka și Akira Maeda , printre cei mai renumiți luptători profesioniști japonezi din acel perioadă. În 1985 a fost creată organizația mixtă de arte marțiale Shooto , urmată în 1993 de turneul Pancrase ; numit în cinstea anticului pancrazio, deși era de fapt o derivare a luptei cu trageri.

În paralel, răspândirea ideii de combinare a luptei și a percuției a influențat-o pe Azuma Takashi , o centură neagră în karate kyokushinkai și judo , care a contribuit la răspândirea ideii de a compara și combina mai multe stiluri prin dezvoltarea artei marțiale hibride cunoscute sub numele de daido juku kudo . Takashi s-a bazat pe tehnici și metode de antrenament ale diferitelor sporturi de luptă și apoi a organizat întâlniri similare cu cele ale artelor marțiale mixte (dar cu unele diferențe, cum ar fi prezența gi , căști de protecție și o limită de timp pentru lupta pe teren). . El și-a încurajat elevii să concureze și la alte discipline și la alte turnee.

Primele turnee de tudo în Japonia s-au desfășurat în 1994 și 1995, în urma UFC-ului american și au fost câștigate de un alt membru al familiei Gracie, Rickson . În 1997 , în Japonia, interesul pentru acest sport a dus în cele din urmă la nașterea organizației mixte de arte marțiale Pride Fighting Championship , principalul eveniment al sportului împreună cu UFC.

În 1999, Ozawa Takashi a înființat în același timp karateul Zendokai . Este de fapt o artă marțială mixtă care, spre deosebire de MMA, are un program tehnic bine definit.

Termenul „arte marțiale mixte” a fost inventat de Rick Blume, președinte și CEO al Battlecade , un alt turneu organizat în America de Nord după primul UFC, în 1995.

Regulament: „regulile unificate” 
Clay Guida și Marcus Aurelio în timpul UFC 74 .

În anii următori, MMA a continuat să se răspândească și să se dezvolte, câștigând în cele din urmă un interes media capabil să rivalizeze cu boxul și pro-lupta.  De asemenea, din acest motiv, având în vedere că luptele ar putea fi prea sângeroase pentru un public din ce în ce mai numeros, precum și pentru a păstra sănătatea sportivilor, în UFC mai întâi și în alte organizații, apoi s-au adăugat treptat reguli care limitează luptătorii în ceea ce privește regulamentul, este valabil tudo (care într-adevăr, în multe țări, a fost considerat a fi în pragul legalității dacă nu este practicat doar în meciurile clandestine), păstrând în același timp MMA cel mai liber și mai flexibil sport de luptă dintre toate, până la standardele actuale . Diferitele turnee născute după 1993 au fost identice în substanță de bază, dar au introdus treptat mici diferențe în regulile care le-au diferențiat între ele. În aproape toate statele americane, de exemplu, competițiile sportive de luptă care nu aveau categorii de greutate, protecții minime și limite de timp au devenit ilegale, astfel încât turneele MMA au trebuit să se adapteze, îndepărtându-se de formatul dorit de Gracie pentru primul UFC .

În aprilie 2000, Comisia de Stat pentru Atletism din California , a votat în unanimitate pentru o serie de reglementări care au devenit baza Regulilor Unificate ale Artelor Marțiale Mixte (Regulile Unificate ale Artelor Marțiale Mixte). Cu toate acestea, când legislația a fost supusă analizei juridice, s-a stabilit că sportul se afla în afara jurisdicției CSAC, făcând votul inutil.  În septembrie 2000, Comitetul de Control Atletic al Statului New Jersey a început să permită meciurile să aibă loc în New Jersey. Intenția a fost de a le observa direct pentru a aduna suficiente informații pentru a stabili un set cuprinzător de reguli care să reglementeze în mod eficient sportul. La 3 aprilie 2001, NJSACB a ordonat o întâlnire pentru a discuta acest lucru, în încercarea de a uni miriadele de reglementări care au fost folosite de-a lungul anilor de către diferite organizații de arte marțiale mixte. Regulile unificate deja propuse au fost binevenite de către NJSACB, alte câteva organisme de reglementare, numeroși promotori de evenimente de arte marțiale mixte și alte facțiuni interesate din circuit. La încheierea ședinței, toate părțile au convenit asupra unui set unificat de reguli care să guverneze sportul artelor marțiale mixte .  Regulile adoptate de NJSACB au devenit un set standard de reguli de facto pentru meciurile profesionale de arte marțiale mixte din America de Nord. În 2009, la reuniunea anuală a Asociației comisiilor de box a fost făcută o propunere pentru adoptarea acestor reguli sub denumirea de „Reguli unificate de arte marțiale mixte”. Moțiunea a fost adoptată în unanimitate.

În zilele noastre, prin urmare, a vorbi despre MMA înseamnă în mod specific să vorbești despre regulile unificate și despre fiecare turneu, competiție sau meci luptat în conformitate cu specificațiile sale (cu variații minime), deși mai multe și importante organizații non- americane folosesc în continuare seturi de reguli diferite, precum Pride reguli sau regulile de luptă globală .

Creșterea media 
José Aldo vs. Conor McGregor , UFC 189

Sportul a atins un nou vârf de popularitate în decembrie 2006 în America de Nord în timpul UFC 66 în lupta dintre atunci campionul la greutate ușoară Chuck Liddell și fostul campion Tito Ortiz , rivalizând cu vânzările PPV ale unora dintre cele mai mari lupte. arts,  și ajutând PPV UFC 2006 să depășească orice altă promoție PPV din istorie.

În 2007, Zuffa, promotorul mărcilor de promovare UFC MMA, a cumpărat marca rivală japoneză Pride FC , fuzionând luptătorii sub contract într-o singură organizație  și făcând comparații cu consolidările care au avut loc în alte sporturi, cum ar fi fuziunea între AFL și NFL au avut loc în fotbalul american .

De când UFC a intrat în mass - media în 2006 și fuziunea din 2007 cu Pride și achiziționarea ulterioară a WEC , puține companii au prezentat concurență.

Cu toate acestea, numeroase organizații au promovat spectacole semnificative în rivalitatea cu UFC, printre care s-au numărat Strikeforce , Bellator , Dream , IFL și EliteXC .

La 30 aprilie 2011, în Toronto, Ontario , Canada , UFC a stabilit un nou record de audiență, UFC 129 aducând 55.724 de spectatori la Rogers Center , evenimentul a stabilit, de asemenea, recordul de box-office MMA care se ridica la 12.075 dolari. 000,  cel mai mare salariu din Toronto pentru orice eveniment. UFC 129 ar putea deține, de asemenea, recordul pentru întreaga Canada, însă veniturile pentru Jocurile Olimpice de iarnă din 2010 nu sunt luate în calcul.

Combate dezvoltarea 
Ca urmare a numărului crescut de practicanți, a taberelor de instruire organizate, a diseminării informațiilor și a kinesiologiei moderne, înțelegerea eficacității în luptă a diferitelor strategii a fost mult crescută. Comentatorul UFC Joe Rogan a susținut că artele marțiale au evoluat mai mult în anii de după 1993 decât în ​​ultimii 700 de ani.

Profilul ridicat al promoțiilor moderne MMA precum UFC și Pride au stimulat o dezvoltare accelerată a sportului. La începutul anilor '90 s-a văzut o mare varietate de stiluri tradiționale concurând în meciuri.  Cu toate acestea, edițiile timpurii au înregistrat diferite niveluri de succes între discipline. Prin urmare, artele marțiale mixte de la primele turnee UFC au dat scânteia unei evoluții generale în stilurile luptătorilor: când au fost lansate, de fapt, panorama mondială a artelor marțiale a fost zdruncinată de evidențierea tacticii, strategiilor și setărilor care la nivel local, acestea erau deja răspândite de mult timp (în special în val tudo), dar care pe plan internațional erau încă un teren fertil pentru descoperire, studiu și aplicare. Lumina reflectoarelor artelor marțiale mixte a provocat evoluția metodelor de antrenament și a stilurilor de luptă ale sportivilor și artiștilor marțiali care doreau să concureze la aceste turnee deschise, evidențiind mai presus de toate nevoia de a învăța diferite tipuri de confruntări.

Rezultatul primelor turnee UFC a făcut să pară că majoritatea luptelor s-au rezolvat în lupta la sol, ceea ce i-a pus pe dezavantajele practicanților în principal artelor de percuție (numiți „atacanți”) față de cei care s-au specializat în lupta la sol (numiți „grapplers”) "). Membrii familiei Gracie, specialiști speciali în acest tip de luptă și deja de zeci de ani interpreți experți în formatul vale tudo (la fel ca și primul UFC) și în traversarea diferitelor stiluri, nu au avut nici o dificultate în a se impune rapid împotriva adversarilor care practică o disciplină pură și care de multe ori nu avea experiență în a face față unui adversar expert în apucături și pârghii, atunci când nu ignorau literalmente la ce să se aștepte și ce răspunsuri să dea acestor inițiative.    

Doi luptători se luptă în timpul unui meci MMA.

Ulterior, practicanții olimpici americani de luptă au dominat, și-au exploatat superioritatea în lupte în picioare și un antrenament atletic excelent pentru a doborî adversarul, a-l bloca la pământ și de acolo să-l forțeze să se predea doar dându-l afară, pur și simplu descărcând pumni din o poziție de avantaj clar (o metodă numită „sol și lire”, sau „aterizează-l și lovește-l”). Luptători precum Dan Severn , Don Frye și Mark Coleman au fost printre pionierii UFC ai acestei tactici. Luptătorii olimpici au câștigat cele mai multe turnee UFC fără reguli (1-12), câștigând șase ediții din totalul de douăsprezece. În turneele japoneze, pe de altă parte, luptătorii de tragere au avut destul de succes, oferind o combinație bună de lupte și tehnici de luptă prin captură. Prin urmare, a devenit important pentru un luptător versatil și eficient studiul luptei și în special al unui stil care contempla tehnici de supunere. Importanța pe care a avut-o în turneele MMA a contribuit chiar și la codificarea unei noi discipline sportive internaționale (recunoscută acum de Federația Internațională a Luptei Asociate ) numită pur și simplu luptă de supunere sau luptă de supunere care nu permite tehnici de box sau lovitură, dar care permite tehnici de luptă. Și tehnici de supunere utilizate în artele marțiale mixte, fără a utiliza gi .

La sfârșitul anilor 1990, „greviștii” au învățat să prevină loviturile și au devenit mai abili în luptele de pe teren, fiind mai des capabili să continue să lupte în picioare.  Sala de sport Chute Boxe din Brazilia a produs mulți campioni care s-au impus adaptând tehnicile de muay thai la realitatea luptei în stil MMA. Exemple de sportivi de box Chute sunt Wanderlei Silva și Anderson Silva . Spre deosebire de pământ și lire , se răspândește și „întinderea și lupta” (sau „ridică-te și luptă”). Studiul tehnicilor de percuție, atât pe distanța lungă (lovituri simple și lovituri), cât și mai ales pe cea scurtă (coatele și genunchii, în special în faza de contact numită clinching ) a recâștigat astfel o importanță considerabilă, chiar dacă în unele turnee a fost mai puțin deoarece regulamentul a interzis parțial sau complet cele mai periculoase tehnici, cum ar fi coatele sau loviturile la sol.

Din aceste motive, dacă la începuturile turneelor ​​MMA, reprezentanții școlilor individuale se confruntau cu propriile lor metodologii și setări (adesea adaptate la un tip de confruntare care prevedea reguli, obiective și nevoi diferite), în zilele noastre, cei care se angajează într-o luptă marțială mixtă artele sunt aproape întotdeauna induse sau necesare pentru a studia diferite discipline, atât pentru a performa în cel mai bun caz în schimbul de lovituri, cât și pentru a stăpâni pe deplin fazele luptei. Această practică se numește "antrenament încrucișat", adică antrenament încrucișat, pentru a indica faptul că un sportiv practică mai multe sporturi de luptă în același timp din care extrage acea bogăție de tehnici și experiență specifice pentru a se confrunta în modurile exprimate de MMA . Mai ales după apariția secolului al XXI-lea, s-au răspândit și cursuri sportive specifice MMA, în care diverse sectoare nu sunt studiate separat (de exemplu, percuția cu mănuși, percuția cu mâinile goale, lupta în picioare, lupta la sol etc.), dar instruirea directă implică studiul și practicarea tipului de meci care are loc în MMA și, prin urmare, o fază de box cu mănuși, o fază de contact și o luptă pe teren în care este prevăzut schimbul de lovituri; totul în conformitate cu un stil acum în sine, deci diferit de ceea ce pot avea cei care concurează special pentru meciurile unei anumite specialități.

De la sfârșitul anilor 1990, atât atacanții, cât și grefierii au avut succes în MMA, deși în zilele noastre este rar să vezi un luptător neinstruit atât în ​​percuție, cât și în lupte, atingând niveluri ridicate de concurență. În general, cele mai instruite discipline  pentru a studia diferitele aspecte ale luptei sunt lupta olimpică ,  muay thai , luptă de supunere ,  jiu-jitsu brazilian ,  kickboxing și box , totuși se întâmplă ca unii sportivi să vină din alte stiluri precum judo ,  taekwondo , karate kyokushinkai ,    sambo și sanda.

În noiembrie 2005, recunoașterea eficienței artelor marțiale mixte ca sport de luptă a venit atunci când armata Statelor Unite a inclus-o în turneele intramilitare anuale ale Campionatelor de luptă a armatei organizate de Școala de luptă a armatei SUA .

Descriere 
Definiția derivă din faptul că aceste competiții au fost inițial o confruntare directă între diferite discipline, deși de-a lungul anilor practicienii au adaptat progresiv cele mai eficiente tehnici ale fiecărei arte marțiale , combinând stiluri diferite

Arte marțiale